Морские черти — вторые названия таксонов животных:
 Лимацины (Limacina) — род брюхоногих моллюсков семейства Limacinidae.
 Удильщики (Lophius) — род лучепёрых рыб семейства удильщиковых (Lophiidae).
 Удильщикообразные (Lophiiformes) — отряд лучепёрых рыб.

См. также 
 Американский морской чёрт
 Дальневосточный морской чёрт
 Европейский морской чёрт